Strada statale 8 – strada statale albanese
 Strada statale 8 – strada statale croata
 Strada statale 8 Via del Mare – ex strada statale italiana
 Strada statale 8 – strada statale polacca